Jan Novák, calciatore ceco, giocava per la Nazionale cecoslovacca.
Jan Novák, compositore cecoslovacco, di nazionalità ceca.
Jan Novák, hockeista su ghiaccio cecoslovacco, di nazionalità ceca.
Ján Novák, calciatore slovacco.